

Cinema 
 Tua per sempre – film del 1943 diretto da Frank Ryan
 Tua per sempre – film del 2021 diretto da Michael Fimognari

Musica 
 Tua per sempre – singolo di Elisa